Mayo steht für:

 Mayonnaise, umgangssprachlich
 Maillon Rapide, Kettenschraubverschluss
 Mayo (Volk), indianisches Volk
 Mayo Clinic, Klinik in Rochester, Minnesota
 (4960) Mayo, Asteroid des Hauptgürtels
 Mayo (Kostümbildner) (1906–1990), griechisch-französischer Kostümbildner
 County Mayo, Grafschaft in Irland
 Kap Mayo, Kap an der Wilkins-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Mayo Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Mayo ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Mayo (Québec)
 Mayo (Yukon)

in Thailand:
 Amphoe Mayo

in den Vereinigten Staaten:
 Mayo (Florida)
 Mayo (Kentucky)
 Mayo (Louisiana)
 Mayo (Maryland)
 Mayo (South Carolina)
 Mayo (Virginia)
 Mayo Beach, Massachusetts
 Mayo Corners, Massachusetts
 Mayo Junction, Florida
 Mayo Mills, South Carolina
 Mayo Village, Kentucky

Wahlkreise:
 Mayo (Wahlkreis, Australien)
 Mayo (Wahlkreis, Irland)

Mayo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Mayo (1911–1985), spanischer Schauspieler
 Alfredo F. Mayo (* 1943), spanischer Kameramann
 Andrea Mayo (* 1991), US-amerikanische Biathletin
 Archie Mayo (1891–1968), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler
 Arthur Mayo-Robson (1853–1933), britischer Chirurg
 Carlos Mayo (* 1995), spanischer Leichtathlet
 Charles Horace Mayo (1865–1939), US-amerikanischer Chirurg
 Eddie Mayo (1910–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edna Mayo (1895–1970), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Elton Mayo (1880–1949), US-amerikanischer Soziologe
 Gypie Mayo (John Phillip Cawthra; 1951–2013), britischer Gitarrist und Songschreiber
 Iban Mayo (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Jerod Mayo (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Joaquín Loyo Mayo (1945–2014), mexikanischer Tennisspieler
 Josh Mayo (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Juan Antonio Pérez Mayo (1907–1936), spanischer Geistlicher und Märtyrer
 Karen Mayo-Chandler (1958–2006), britische Schauspielerin
 Katherine Mayo (1867–1940), US-amerikanische Schriftstellerin
 Lewis Mayo (* 2000), schottischer Fußballspieler
 Lida Mayo (1904–1978), US-amerikanische Historikerin
 Mary Mayo (1924–1985), US-amerikanische Sängerin
 Mary Anne Bryant Mayo (1845–1903), US-amerikanische Sozialreformerin
 Miranda Rae Mayo (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Mayo (* ≈1993), US-amerikanischer Jazzmusiker
 O. J. Mayo (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Remei Sipi Mayo (* 1952), äquatorialguineische Aktivistin, Schriftstellerin, Essayistin und Verlegerin
 Richard Mayo (1902–1996), US-amerikanischer General und Pentathlet
 Robert Murphy Mayo (1836–1896), US-amerikanischer Politiker
 Simon Mayo (* 1958), britischer Radiomoderator
 Virginia Mayo (1920–2005), US-amerikanische Filmschauspielerin
 William James Mayo (1861–1939), US-amerikanischer Chirurg
 William Worrall Mayo (1819–1911), britisch-US-amerikanischer Arzt und Chemiker

Siehe auch:
 Maillot
 Maio (Begriffsklärung)
 Majo
 Mayaud
 Mejo